Этнотерапия — это направление психотерапии, в основе которого лежат этнические практики, ремесла и традиции.

ЭТНОТЕРАПИЯ ( — племенной, народный,  — лечение) . [Kocova Z., Hausner M., 1979]. Погружение, возвращение больного в своё индивидуальное и коллективное детство, в древние культурные шаблоны и архетипы с помощью групповых занятий, индивидуальных бесед, терапии изобразительным искусством, психодрамы, элементов этнологии, народных традиций, искусства танца, пантомимы и т. д. Это способствует самораскрытию, самоутверждению пациента, поиску им своего места в жизни через ощущение в себе природного, древне-трудового, язычески-праздничного. Методика близка к религиозным переживаниям, глубинно-психологической концепции К. Г. Юнга, однако ряд её приемов вполне приемлем и может быть применен в работе психотерапевта, стоящего на других философских позициях.

Основные идеи этнотерапии 
На данный момент существует несколько психологических школ и центров, которые практикуют и развивают этнотерапию. Как направление психотерапии, этнотерапия достаточно молода и находится на стадии своего становления и развития.

В основе этнотерапии лежат две идеи.

Идея интеграции внутренних социальных слоев развития. 
Эта идея заключается в том, что как человечество в ходе своего развития проходит ряд этапов (от архаического к современному), так и каждый человек в ходе своей жизни проходит сходные этапы и периоды (теория социогенеза). Смена каждого из этапов происходит в ходе проживания возрастного кризиса (кризис 3-х лет, 7-ми, подростковый кризис, кризис среднего возраста и т. д.) — который отражает социальный кризис, который проходило общество в той или иной период (кризис родовых систем, упадок рабовладельческого строя, кризис феодальной раздробленности). В ходе каждого этапа у человечества появлялись новые способы жизни и отношения к феноменам бытия, которые помогали развиваться дальше, а старые способы — забывались и отвергались.

Этнотерапевты полагают, что человек, так же как и общество в целом, забывает старые способы поведения, жизни, отношения к миру, себе и близким людям, «складируя» их на задворках бессознательного. Таким образом, в каждом индивидууме есть огромные пласты опыта и знаний, которые осознанно не используются. Таким образом, стратегическим воздействием в этнотерапии является получение доступа к старому (архаическому, архетипическому) опыту клиента, что, во-первых, высвобождает энергию, которая тратится на подавление, а во-вторых — у клиента появляется многовариантность решения повседневных проблем и задач, человек уже не будет так жестко зажат рамкам стереотипов и правил.

Идея природной Миссии и Внутреннего Центра 
Суть этой идеи сводится к следующему утверждению — человек изначально является частью Природы.

Человечество сформировались как вид и приобрело все свои черты в неразрывном контакте с Природой. У каждого вида в Природе есть своё предназначение и функции, и вид сформирован и биологически предрасположен к выполнению этих функций. И человечество в частности.

В архаический период человечество осознанно следовало своим природным функциям, переведя их в ранг миссии. До нас тот период дошел в мифах и сказаниях, во многих культурах он известен как «Золотой Век». Но с течением времени фокус внимания переместился на социальную адаптацию и выживание уже в обществе, а не в природе. И в современном мире мы можем осознанно следовать своей социальной миссии, а природные функции остаются подавленными в бессознательном. Этнотерапия полагает, что природа устроена сбалансированно, и когда человек начинает осознанно следовать своей природной миссии, то и природа наделяет его всеми необходимыми ресурсами (территориальными, материальными, духовными и социальными). Мы полагаем, что такое естественное бытие в природе является Внутренним Центром каждого человека. Я-Естественный, Я-Первоначальный, Я-Дикий это глубинные человеческие представления, вокруг которых выстраивается вся дальнейшая психическая организация. Связь между Внутренним Центром и окружающей нас действительностью переживается нами как сакральное переживание (см. статью о сакральных переживаниях). Непосредственный доступ к Внутреннему Центру закрыт защитными механизмами, подавленными воспоминаниями — теми самыми слоями отверженного опыта, о которых шла речь выше. Таким образом, перед этнотерапевтом всегда стоят две задачи: задача первая — гармонизация и объединение прошлого опыта клиента, задача вторая — поиск природной миссии клиента, продвижение в сторону Внутреннего Центра.

Развивая методологию этнотерапии, этнотерапевты опираются на теории научной психологии и философии: культурно-историческая теория Л. С. Выготского, теории аналитической психологии К. Г. Юнга, работы Мирчи Элиаде. Инструментом достижения основных задач этнотерапии выбраны архаические кросс-культурные техники. Этот выбор связан с тем, что именно архаические техники помогают поднимать глубинные пласты опыта, гармонизировать человека с его природной миссией, получить прямой доступ непосредственно к скрытым внутренним ресурсам.

Стратегии этнотерапевтического воздействия 
В этнотерапии личность человека представлена в виде метафоры Внутреннего Центра, который сокрыт слоями прошлого опыта, как архетипического, так и индивидуального, отвергнутого, и забытого в процессе развития. Таким образом, стратегии воздействия этнотерапии предполагают плавное продвижение с границ сферы восприятия к Внутреннему Центру. От социальных ролей и установок, через основные защиты и способы манипулирования собой и миром, через подавленные внутренние драмы к Внутреннему Центру. От Я-Социального к Я-Естественному.

Это чем-то похоже на путешествие. Но если этот путь проделать только в одну сторону, то путешествие будет похоже на бегство от реальности во внутренний Эдем. Путешествие за сокровищем превратится в изоляцию в мечтах. Поэтому стратегии воздействия этнотерапевта, наши «путешествия», всегда предполагают возвращение назад, в социальный мир, но уже с некоторым «богатством», которое мы нашли в пути. 

Этнотерапевтический процесс во многом напоминает сюжет волшебной сказки про хоббита «Туда и обратно», или любой другой волшебной истории(см. В. Пропп, Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева). Этнотерапевт, выстраивая стратегию воздействия на клиента или группу, как бы чертит карту пути. На самом деле, эта карта давно начерчена и дошла до нас в мифах и сказаниях, сохранилась в архаических обычаях и традиции. Мы обратились к этому знанию и разделили «маршрут» на три основных этапа: 1) Начало путешествия. Работа с социальными ролями, актуальным напряжением, запросами клиентов. Прояснением, что именно заставляет нас отправиться в путь, и за каким «сокровищем» мы идем. Делаем первые шаги навстречу Внутреннему Центру. 2) Сакральное исследование, или путешествие в освобождающих пространствах. Используя архаические техники (ритм, звучание, танец, направленные внутренние путешествия, тотемические встречи) мы создаем (входим) особое пространство, в котором возможно проявление Я-Естественного, и в котором возможна экзистенциальная встреча с Другим. В этом пространстве мы переживаем чувство нуминозного. Именно здесь происходит кульминация путешествия, мы соприкасаемся с Внутренним Центром, черпаем ресурсы, побеждаем Тень. 3) Возвращение.

Описание некоторых техник этнотерапии 
В первую очередь техники этнотерапии связаны с ритмом, звучанием, танцем, архаическим ремеслом, направленным внутренним путешествием. Но сами техники мало что значат без определённой стратегии, которой мы как этнотерапевты придерживаемся (см. стратегии этнотерапевтического воздействия).

Тотемическое путешествие.

Цитируя известного антрополога М. Дж. Харнера: «Шаманы давно чувствовали, что сила духа-хранителя (тотема) дает сопротивляемость болезни. Причина простая: она дает сильное тело, которое сопротивляется вторжению наружных сил. С шаманской точки зрения, в наполненном силой теле просто нет места для свободного пространства навязчивой вредной энергии, известной в обычной реальности как болезнь. Дух-хранитель, как я вначале узнал у Хиваро, не только увеличивает вашу физическую энергию и сопротивляемость заразной болезни, но также усиливает вашу умственную бдительность и самоуверенность.» Тотемом в архаических культурах и традициях называют особую часть личности, непосредственно связанную с миром. В представлениях древних культур тотем зачастую принимал образ животного, его ещё называли животным силы или духом-хранителем. Это связано с тем, что соединенность с этим образом дает человеку больше и сил и возможностей. Как в физическом, так и в духовном плане. Поиск тотема, интеграция с ним и возможность обращения к нему дает современному человеку те же ресурсы и силы, которые эта практика давала нашим предкам. Опыт этнотерапевтов показывает, что тотемная практика дает возможность непосредственно обращаться к глубинным пластам сознания, что раскрывает спонтанность творческого приспособления каждого человека.

Примечания

Ссылки 

Методы психотерапии